Ксеневич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ксеневич, Евгений Антонович (род. 1952) — коллекционер современного белорусского искусства, библиофил, куратор художественных и музыкальных проектов, композитор-песенник.
 Ксеневич, Иван Павлович — выпускник факультета 1960 г., доктор технических наук, профессор, академик Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Ксеневич, Михаил Яковлевич — донецкий архитектор.